Występy w europejskich pucharach austriackiego klubu piłkarskiego Red Bull Salzburg.

Wykaz spotkań pucharowych

2006–2020

2021–

Bibliografia 
 

Red Bull Salzburg
Austriackie kluby piłkarskie w europejskich pucharach